Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 60 метров с барьерами являлась Ниа Али из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 37 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Надин Виссер установила рекорд Нидерландов (7,83) и прошла в финал с третьим временем. Автором другого национального рекорда стала Девинн Чарльтон, которая обновила высшее достижение Багамских Островов (7,89) и так же напрямую отобралась в решающий забег.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у женщин состоялся 3 марта 2018 года. Уверенную победу одержала американка Кендра Харрисон, которая стала лидером уже на первом барьере, а затем только увеличивала своё преимущество. Её результат (7,70) стал новым рекордом соревнований, повторением континентального рекорда и третьим временем в истории лёгкой атлетики. Харрисон уступила мировому рекорду Сюзанны Каллур всего 0,02 секунды.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике